Polska Liga Koszykówki 1961/1962 – 28. edycja najwyższej klasy rozgrywkowej w męskiej koszykówce w Polsce. Obrońcą tytułu mistrza Polski była Legia Warszawa, która zwyciężyła w rozgrywkach Polskiej Ligi Koszykówki w sezonie 1960/1961. W rozgrywkach wystąpiło w sumie 12 zespołów.

Tabela 

Do ligi awansowały: ŁKS Łódź i AZS Gdańsk.

Czołówka strzelców 
 Jerzy Piskun (Polonia Warszawa) - 606
 Wiesław Langiewicz (Gwardia Wrocław) - 536
 Ryszard Olszewski (AZS Toruń) - 531
 Janusz Wichowski (Legia Warszawa) - 503
 Andrzej Nartowski (AZS Warszawa) - 486
 Bohdan Likszo (Wisła Kraków) - 477
 Andrzej Pstrokoński (Legia Warszawa) - 402
 Zygmunt Wysocki (Wybrzeże Gdańsk) - 391
 Jan Muszak (Sparta Kraków) - 346
 Władysław Pawlak (Legia Warszawa) - 340

Linki zewnętrzne 
 Polska Liga Koszykówki 1961/1962

Polska Liga Koszykówki
1961 w koszykówce
1962 w koszykówce
1961 w polskim sporcie
1962 w polskim sporcie